Висока Пец може бити:

 Висока Пец (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република
 Висока Пец (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република